Ganesa bithynoides är en snäckart som beskrevs av John Gwyn Jeffreys 1883. Ganesa bithynoides ingår i släktet Ganesa och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
bithynoides